Lysý vrch může být:

 Lysý vrch – hora  (1128 m n. m.) v Medvědské hornatině v subprovincii pohoří Hrubý Jeseník u obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník
 Lysý vrch (Broumovská vrchovina) – hora  (611 m n. m.) v Broumovské vrchovině v okrese Náchod
 Lysý vrch (Jizerské hory) – hora (642,8 m n. m.) v Albrechtické vrchovině v nejzápadnější části Jizerských hor u Horního Vítkova v okrese Liberec
 Lysý vrch (Opavská pahorkatina) – kopec (296 m n. m.) v Opavské pahorkatině u obce Chuchelná v okrese Opava
 Lysý vrch (Zlatohorská vrchovina) – (670 m n. m.) v Zlatohorské vrchovině u města Zlaté Hory v okrese Jeseník

Související články 
 Lysá hora
 Lysec (rozcestník)